Rochenbach  heißen folgende geographischen Objekte: 

 Rochenbach (Gemeinde Langkampfen), Ort bei Langkampfen, Bezirk Kufstein, Tirol 
 Rochenbach (Inn), Abfluss des Stimmersees zum Inn bei Langkampfen und Kufstein